Тайми
 Тайми, Адольф Петрович (фин. Adolf Taimi) — финский революционер, советский общественный и политический деятель, один из руководителей Красной гвардии, член ЦК КПФ.

ат-Тайми ()
 Абу Бакр ас-Сиддик ат-Тайми — первый праведный халиф в 632—634 годах, сподвижник пророка Мухаммеда и отец его жены Аиши.
 Амир ибн Фухайра ат-Тайми — сподвижник пророка Мухаммеда; помогал Мухаммеду и Абу Бакру ас-Сиддику тайно переселиться в Медину в 622 году.
 Аиша бинт Тальха ат-Тайми — одна из самых известных арабских женщин; дочь сподвижника Тальхи ибн Убайдуллаха и Умм Кульсум бинт Абу Бакр.
 Тальха ибн Убайдуллах ат-Тайми — один из первых мусульман и ближайших сподвижников пророка Мухаммада.
 Абу Убайда Мамар ибн аль-Мусанна ат-Тайми — арабский грамматист и языковед, вольноотпущенник арабского племени Бану Тайм.
 Фахруддин ат-Тайми ар-Рази — видный представитель ашаритского калама.

См. также 
 Ибн Таймия — арабо-мусульманский теолог, салафитский проповедник правовед ханбалитского мазхаба.